Птичий может означать:
 Птичий — остров на Ладожском озере
 Птичий — остров в Охотском море
 Птичий — остров в составе Шантарских островов
 Птичий — остров в архипелаге Шпицберген
 Птичий — остров в Аркашонском заливе на атлантическом побережье Франции
 Птичий — водопад на острове Кунашир
 Птичий — остров в озере Тунайча (Сахалин)
 Птичий — остров в Габчиковом водохранилище у Шаморина (Словакия)

См. также 
 Птичье
 Птичьи
 Птичья